RAAS može da se odnosi na:
 Renin-angiotenzin sistem, hormonski sistem
 Kraljevska škola Aleksandra i Albert (), škola u Engleskoj